Kiel (kleding), een soort werkjas zonder voorsluiting die over het hoofd wordt aangetrokken, meest bekend als boerenkiel
Kiel (schip), de onderkant van een schip
Kiel (sterrenbeeld), het sterrenbeeld Carina
Kiel (bloem) bij vlinderbloemigen bestaat de kiel van de bloem uit twee vergroeide kroonbladen
Kiel (anatomie) een anatomisch kenmerk bestaande uit een opstaande rand

Plaatsen
In plaatsnamen duidt de naam op een kielvormig (V-vormig) patroon in het landschap. Bij De Kiel zijn dat twee wegen die elkaar snijden onder een hoek van ± 30°. Bij Kiel (Antwerpen) was dit een V-vormige inham aan de Schelde.
De Kiel (gemeente Coevorden)
Kiel-Windeweer (gemeente Midden-Groningen)
Kiel (Antwerpen), een wijk in Antwerpen, en ook de bijnaam van het Olympisch stadion van K. Beerschot AC
Kiel (Duitsland), een stad in Noord-Duitsland
Kiel (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten

Personen
Esther Kiel (1996), Nederlands langebaanschaatsster
Henk Kiel (1944-2012), Nederlands voetballer
Richard Kiel (1939-2014), Amerikaans acteur

Zie ook
Kielhalen
Kielzog